La Circular d'Ègara és un sender de petit recorregut (PR-C 13) que transcorre pels rodals de Terrassa tot descrivint un itinerari circular per les poblacions veïnes d'aquesta ciutat. La seva longitud total és de 50 kilòmetres i el temps calculat per completar-lo és de 13:30 hores. Aquest sender està dividit en tres etapes. Enllaça amb   GR-6 ,   GR-96 ,   GR-97 ,  GR-173  i   PR-31  Etapes 
 Etapa 1: Les Fonts de Terrassa - Matadepera Durada: 4:15 hores
	Distància: 17,000 kmDescripció: Etapa 2: Matadepera - Sant Miquel de Gonteres Durada: 4:10 hores
	Distància: 15,850 km
	Descripció: Etapa 3: Sant Miquel de Gonteres - Les Fonts de Terrassa Durada: 4:46 hores
	Distància: 18,650 kmDescripció:'''

Enllaços externs 
 El sender a la web de la FEEC

Senders de petit recorregut a Catalunya
Geografia del Vallès Occidental